Андрей Николаевич Брызга́лов (, , Санкт-Петербургская губерния — , , Карельская АССР) — советский хозяйственный деятель, машиностроитель, директор Онежского машиностроительного и металлургического завода (1937—1941).

Биография 
Родился в семье рабочего, в 1918 году семья переехала в Петрозаводск. В 1927 году окончил школу фабрично-заводского ученичества при Онегзаводе.

После окончания школы трудовую деятельность начал электромонтёром на электростанции Онегзавода, затем работал в бюро рационализации.

В 1932—1937 годах — бригадир, мастер, начальник энергоцеха завода. Избирался членом ЦИК X созыва Автономной Карельской ССР в 1935 году.

В 1937 году назначен на должность директора. После начала Советско-финской войны, в 1939 году завод получил срочное особо важное правительственное задание — изготовить фермы для мостов железнодорожной ветки Петрозаводск — Суоярви. За успешное выполнение этого задания, директор Брызгалов был награждён орденом Ленина.

В 1940 году был избран депутатом I созыва Верховного Совета Карело-Финской ССР.

В 1941—1944 годах — главный энергетик на эвакуированном под Красноярск заводе.

В 1944—1959 годах, после возвращения завода из эвакуации в Петрозаводск, работал главным инженером Онежского тракторного завода. В 1959—1961 годах — начальник энергоцеха.

Многие годы собирал материалы об истории завода, которые стали основой коллекции заводского музея.

Сочинения 
 За развитие парашютизма // Красная Карелия. 1934. 28 июля.
 Онежский завод. — Петрозаводск, 1957—125 с.
 Потомственные онежцы. — Петрозаводск, 1960 (в соавторстве)

Литература 
 Завод и люди: События. Факты. Даты. Фотографии. Очерки. Стихи. Справочные материалы / Сост. В. А. Савельев. — Петрозаводск, 1999
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР I-го созыва (1940—1947)
 Документы личного происхождения в Национальном архиве Республике Карелии

Примечания 

Родившиеся в Царскосельском уезде
Члены ЦИК Автономной Карельской ССР
Члены Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР
Машиностроители СССР
Директора Онежского тракторного завода